James Allison peut désigner :
 James Allison (né en 1948), immunologiste américain ;
 James Allison (né en 1968), ingénieur automobile britannique ;
 James Allison, pirate actif dans les années 1690 près du Cap-Vert et de la baie de Campêche.

Voir aussi 
 James Barnett Allison (1880-?), joueur de rugby irlandais
 James A. Allison (?-1928), motoriste américain